Штурм — спосіб захоплення фортець, великих міст або сильно захищених районів
 «Штурм» — український журнал, що видавався у Дніпропетровську
 «Штурм» — український емігрантський ветеранський журнал, видавався у Новому Ульмі в Німеччині
 «Der Sturm» — німецький літературний журнал, який видавався в 1910-1932 роках.
 Штурм — роз'їзд Тиндинського регіону Далекосхідної залізниці Росії

Техніка 
 «Штурм» — український одномісний бойовий модуль
 «Штурм» — радянський протитанковий ракетний комплекс

Спорт 
 «Штурм» — австрійський футбольний клуб з міста Грац
 «Штурм» — російський і радянський футбольний клуб з Харкова, що існував у 1911—1925 роках

Прізвище 

 Ганс Штурм (1935—2007) — німецький футболіст
 Марко Штурм ( 1978) — німецький хокеїст
 Якоб Штурм (1771—1848) — німецький ентомолог, ботанік та гравер

 Штурм Наталія Юріївна ( 1966) — російська співачка і письменниця.

Див. також 
 Шторм (значення)